Het Fins voetbalelftal speelde in totaal tien officiële interlands in het jaar 1997, waaronder zes wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 1998 in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Richard Møller Nielsen eindigde als derde in groep 3, achter Noorwegen en Hongarije, en plaatste zich daardoor niet voor het eindtoernooi. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst steeg Finland in 1997 van de 79ste (januari 1997) naar de 60ste plaats (december 1997).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 1997
Beker van Finland 1997

Fins voetbalelftal
1997